Durante la sua carriera tennistica ha disputato il Torneo di Wimbledon 2012 venendo eliminato al primo turno.
Da bambino è stato anche attore.

Biografia 
Giocatore destrimane dal rovescio bimane, ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni, ma da ragazzo ha per qualche tempo affiancato all'attività di tennista quella di attore, recitando nei telefilm e anche in un paio di lungometraggi. La sua superficie preferita è l'erba: ha giocato il suo primo match del circuito ATP al Queen's. Il padre si chiama Cedric e la madre Sandra.

Carriera

2009 - 2011 
Il primo torneo che vede la sua partecipazione, ancora quindicenne, è il Challenger di San Luis Potosí dove passa un turno delle qualificazioni. Nell'annata trova anche un'altra vittoria in un Future inglese contro Richard Grabb. Gioca inoltre le qualificazioni al torneo di Eastbourne, perdendo al primo turno.

Nel 2010 Golding arriva fino al turno decisivo delle qualificazioni del Challenger di Jersey, perdendo in tre set da Roman Valent. Intermezza ad altre tre sconfitte a livello Future una vittoria nelle qualificazioni di Eastbourne contro Kaden Hensel in tre set. Ad agosto si aggiudica l'oro in doppio ai primi Giochi Olimpici Giovanili di Singapore, in coppia con il ceco Veselý. Sul finire dell'anno conquista una vittoria in un Future inglese e i quarti di finale in uno messicano, battendo Matheson Klein e Daniel Garza. Il migliore risultato dell'anno lo ottiene in doppio raggiungendo la prima finale Future in un torneo londinese in coppia con Skupski.

Nel 2011 disputa diversi tornei giovanili, vincendo in doppio il Trofeo Bonfiglio e giungendo sino ai quarti di finale al Roland Garros sia in singolo che in doppio. Il suo esordio in un torneo dell'ATP avviene sull'erba del Queen's; qui viene sconfitto da Nicolas Mahut per 3-6, 4-6. Diventa professionista dopo la vittoria agli US Open junior championship.

2012 - 2013 
Nel 2012 raggiunge quattro finali, sempre a livello future: vince le prime due, a Bournemouth e Newcastle upon Tyne; può prendere parte alla stagione su erba grazie alle wild card concesse per i Queen's, dove viene sconfitto da Jamie Baker, per le qualificazioni di Eastbourne, dove supera un turno, e per Wimbledon, dove viene battuto da Igor Andreev. In estate vince un titolo in doppio in Belgio e perde una finale nei Paesi Bassi; in autunno l'ultima finale raggiunta in stagione, a Doha.

L'anno successivo raggiunge quattro finali in singolare e due in doppio, aggiudicandosi il titolo in due tornei consecutivi in Grecia, dove conquista anche un titolo di doppio.

2014 - 2015 
Già a febbraio conquista il suo quinto trofeo Future in Portogallo, in aprile raggiunge per l'undicesima volta una finale di categoria a Doha; oltre a questi risultati si segnala per la prima vittoria sull'erba, in doppio, in coppia con il connazionale Morgan; torna a Wimbledon giocando il torneo di qualificazione, dove vince un incontro ma viene battuto al secondo da Chiudinelli. Durante l'estate, però, annuncia di volersi prendere una pausa dal tennis motivando la sua scelta anche con la difficoltà nel trovare adeguate strutture per la preparazione. Nei mesi successivi partecipa anche ad un Challenger, a Taipei.

2017 
Nell'estate del 2017 annuncia il suo rientro alle competizioni: torna sui campi da tennis partecipando ad agosto, senza ranking, ad un Future a Minsk dove supera le qualificazioni perdendo al primo turno. Di nuovo partendo dalle qualificazioni si iscrive al Future di Piombino dove, ottenuto l'accesso al tabellone principale, riesce ad aggiudicarsi il titolo, oltre due anni e mezzo dopo l'ultimo successo, senza mai perdere un set.

Vita privata 
Compagno della collega russa Marta Sirotkina, ha con lei messo al mondo il figlio Leo nel 2016. In precedenza era stato sentimentalmente legato a un'altra tennista, la messicana Carolina Betancourt.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (6)

Finali perse (5)

Doppio

Finali vinte (4)

Finali perse (5)

Filmografia

Cinema 

 Tutto o niente (All or Nothing), regia di Mike Leigh (2002)
 Eddie Loves Baseball (2003)
 A Good Deal of Attention (2004)
 Elephants and Hens (2004)
 The Adventures of Greyfriars Bobby (2005)

Televisione 
 Ritorno a casa (1998)
 Kate & Emma - Indagini per due (2004)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Attori bambini britannici